Le district d'Antananarivo-Renivohitra ou District d'Antananarivo (en malgache, renivohitra signifie « capitale ») est un district de Madagascar qui correspond à la ville d'Antananarivo (ou Tananarive), la capitale du pays. Il est situé dans la région d'Analamanga et dans la province de Tananarive.

Le district, constitué de la seule commune (Kaominina) d'Antananarivo qui occupe une superficie de  pour une population estimée en 2011 à  habitants.

Notes et références 

Antananarivo Renivohitra